Pamplinillas puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cerastium brachypetalum; o
 el nombre común de la planta Cerastium glomeratum.